

Arts 
La Vestale est le titre de plusieurs œuvres :
 La Vestale, tableau de Jacques-Louis David
 La Vestale, opéra de Gaspare Spontini
 La Vestale, ballet de Mikhaïl Ivanov, avec une chorégraphie de Marius Petipa
 La Vestale, ballet de Salvatore Viganò
 La Vestale, opéra de Giovanni Pacini
 La Vestale, opéra de Saverio Mercadante

Marine 
 La Vestale, sous-marin français de la Marine nationale, de classe Argonaute